(Tokio, ) fue el 125.º emperador de Japón y actualmente emperador emérito tras abdicar al trono el .

Nombre 

En Japón, durante su reinado, Akihito nunca fue llamado por su nombre, sino como "Su Majestad el Emperador" (天皇陛下 Tenno Heika) o más abreviadamente como "Su Majestad" (陛下 Heika). La era del reinado de Akihito, comprendida entre 1989 y 2019, lleva el nombre de Heisei, y de acuerdo a la tradición será renombrado como Emperador Heisei (平成天皇 Heisei Tennō, ver nombre póstumo) por orden del Gabinete tras su muerte.

Tras la abdicación de Akihito el 30 de abril de 2019, este recibió el título de Jōkō (上皇) o Emperador Emérito en español, una abreviatura de Daijō Tennō (太上天皇, "soberano abdicado"). Una nueva era, la Reiwa (令和) fue establecida cuando su hijo, el Emperador Naruhito, accedió al trono.

Infancia y juventud 
 

Quinto hijo, y mayor de los varones, de Shōwa Tennō (Hirohito) y de la emperatriz Kōjun (Nagako). Es separado de sus padres a los tres años, y recibe el título de príncipe Tsugu (継宮 Tsugu no miya). Fue educado por preceptores privados y entre los años 1940 a 1952 estudió en la Escuela Superior Gakushuin de Tokio. Durante el bombardeo de Tokio en marzo de 1945, fue evacuado de la ciudad junto a su hermano pequeño, el príncipe Masahito (que desde esa época lleva el título de príncipe Hitachi). Bajo la ocupación estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, Elizabeth Gray Vining le da clases de inglés. Durante un breve período estudia en el departamento de Ciencias Políticas de la Escuela Superior Gakushuin. Akihito toca el violonchelo.
 
Fue investido como príncipe heredero (立太子の礼 Rit'taishi no Rei) en el Palacio Imperial el 10 de noviembre de 1952. En junio de 1953, el príncipe Akihito representó a Japón en la coronación de Isabel II, soberana del Reino Unido. A su llegada pronunció las siguientes palabras: "Es un gran placer para mí ser invitado por Su Majestad la Reina para asistir a su Coronación en nombre de mi Padre, el Emperador. Mi viaje desde Japón a este país ha estado lleno de nuevas Experiencias para mí, y ahora estoy esperando mi estadía en Gran Bretaña". También durante su visita, se entrevistó con el entonces primer ministro Winston Churchill.

En 1973 acompañado de su esposa la princesa Michiko realizó una visita de Estado a España, donde fueron recibidos por el general Francisco Franco y por el entonces príncipe de España, Juan Carlos de Borbón.

Reinado 
El príncipe accede al trono el 7 de enero de 1989, tras la muerte del emperador Hirohito, su padre, y se convierte oficialmente en el 125.º emperador de Japón el 12 de noviembre de 1990. El nombre oficial de su reinado es la Era Heisei (平成), y cuando muera recibirá el nombre de .

A pesar de las restricciones impuestas por la Constitución del Japón a la figura del emperador, Akihito se ha disculpado con profusión ante China (en abril de 1989) y Corea por el sufrimiento infligido por las tropas japonesas de ocupación. 

Tras su acceso al trono, Akihito se ha esforzado por acercar a la familia imperial al pueblo japonés. En ese sentido, la pareja imperial visitó las 47 prefecturas del archipiélago japonés.

El emperador fue sometido el día 18 de febrero de 2012 a una intervención quirúrgica de bypás coronario en el Hospital de la Universidad de Tokio. Fue la segunda vez desde 2003, cuando fue intervenido de un cáncer de próstata.

El 13 de julio de 2016, la emisora nacional NHK reportó que el emperador tenía intenciones de abdicar el trono en su hijo Naruhito dentro de unos años, aduciendo su vejez; la figura de la abdicación en la Familia Imperial no ha ocurrido desde que el emperador Kōkaku abdicó en 1817. Sin embargo, oficiales jefe de la Agencia de la Casa Imperial negaron los rumores, citando que el emperador no tiene intenciones de abdicar. Una abdicación potencial del emperador solo sería posible si se reforma la Ley de la Casa Imperial, que hasta el momento no se ha hecho.

Finalmente, su abdicación fue anunciada efectiva a 30 de abril de 2019.

Trabajos de investigación en ictiología 
En extensión del interés de su padre en la biología marina, el emperador es un investigador publicado en ictiología y se ha especializado en estudios dentro de la taxonomía de la familia Gobiidae, donde ha escrito artículos para revistas científicas, como son la revista Gene y la revista japonesa de Ictiología.

También ha escrito artículos sobre la historia de la ciencia durante el Periodo Edo y la Era Meiji, que fueron publicadas en la Revista Science y en 2005 se descubrió un pez globo que fue nombrado  Exyrias akihito en su honor.

El padre de Naruhito de Japón se dedica actualmente a la investigación sobre los gobios, un tipo de peces de pequeño tamaño, y los paseos diarios con su esposa por el jardín de su residencia, en el Palacio de Akasaka.

Matrimonio y descendencia 

El 10 de abril de 1959, el entonces príncipe heredero de Japón, contrae matrimonio con Michiko Shōda (nacida el 20 de octubre de 1934), la mayor de las hijas de Shōda Hidesaburo, presidente de la compañía harinera Nisshin. Se trata de la primera plebeya casada con un miembro de la familia imperial japonesa. La pareja, ha realizado visitas oficiales a más de treinta países. 

Akihito ha tenido con la emperatriz Michiko la siguiente descendencia:
 Emperador Naruhito (23 de febrero de 1960 - ).
 Aiko, princesa Toshi (1 de diciembre de 2001 - ).
 Príncipe heredero Fumihito (30 de noviembre de 1965 - ).
 Princesa Mako (23 de octubre de 1991 - ).
 Princesa Kako (29 de diciembre de 1994 - ).
 Príncipe Hisahito (6 de septiembre de 2006 - ).

 Princesa Sayako (18 de abril de 1969 - ): Renunció a los privilegios de la vida imperial al casarse con el funcionario del gobierno municipal de Tokio, Yoshiki Kuroda, el 15 de noviembre de 2005.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas japonesas 
  Soberano Gran Maestre de la Suprema Orden del Crisantemo.
  Soberano Gran Maestre de la Orden de las Flores de Paulownia.
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Sol Naciente.
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Tesoro Sagrado.
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Cultura.
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Preciosa Corona.
  Condecoración de la Cruz Roja Japonesa.
  Medalla de Oro de la Cruz Roja Japonesa.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero gran cruz de la Real Orden de Carlos III (20/01/1972).
  Caballero del collar de la Real Orden de Carlos III (23/10/1980).
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (26/02/1985).
  Caballero del collar de la Orden de Manuel Amador Guerrero.
  Orden del Águila Azteca (11/05/1964)
  Caballero de la Orden del Águila Dorada (República de Kazajistán, 2008).

Títulos y tratamientos 
 23 de diciembre de 1933 – 10 de noviembre de 1952: Su Alteza Imperial el príncipe Akihito del Japón ;
 10 de noviembre de 1952 – 7 de enero de 1989: Su Alteza Imperial el príncipe heredero del Japón ;
 7 de enero de 1989 – 30 de abril de 2019: Su Majestad Imperial el emperador del Japón ;
1 de mayo de 2019 – presente: Su Majestad Imperial el emperador emérito del Japón (Jōkō).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial de la Agencia de la Casa Real
 Biografía en Fundación CIDOB

Emperadores de Japón
Monarcas reinantes
Biólogos de Japón del siglo XX
Biólogos de Japón del siglo XXI
Zoólogos de Japón
Ictiólogos de Japón
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Miembros de la Orden de la Jarretera
Grandes cruces de la Legión de Honor
Grandes collares de la Orden de Salomón
Orden al Mérito de la República Italiana
Collar de la Independencia
Orden de la Corona del Reino
Orden Nacional de Malí
Orden de Buena Esperanza
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Grandes collares de la Orden de Santiago de la Espada
Grandes collares de la Orden del Infante Don Enrique
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Miembros de primera clase de la Orden del Sagrado Tesoro
Grandes cruces con brillantes de la Orden El Sol del Perú
Grandes cruces de la Orden El Sol del Perú
Nacidos en Tokio
Monarcas de Japón del siglo XX
Monarcas de Japón del siglo XXI
Sintoístas japoneses
Personas monónimas